Cellule vient du latin , dérivé de , terme lui-même issu de . Le mot désigne en général un élément constitutif et relativement clos d'un ensemble ou d'un corps.

Sciences et techniques

Aviation 
 La cellule  d'un avion comprend le fuselage, la voilure, l'empennage horizontal, la dérive et le train d'atterrissage.

Biologie 
 En biologie, la cellule est l'unité vivante de base de tous les êtres vivants ; elle est le sujet d'étude de la biologie cellulaire.
 En entomologie :
 on appelle cellule une subdivision des ailes d'un insecte ;
 cellule est synonyme d'alvéole pour désigner l'unité élémentaire des rayons de cire construits par les abeilles ou des structures en carton construites par les guêpes.

Électronique 
 On appelle cellule magnétique (ou simplement cellule) ou tête de lecture le capteur d'une platine tourne-disques, qui transforme les déplacements mécaniques de sa pointe, dans les sillons du disque, en un signal électrique.

Électrotechnique 
 En électrotechnique haute-tension, une cellule est une armoire contenant un appareil de coupure.
 Une cellule désigne également un des accumulateurs d'une batterie électrique.

Informatique 
 Une cellule est une case dans une feuille de calcul d'un tableur.
 En automatisme pneumatique, une cellule est un petit élément permettant d'effectuer une fonction logique.

Mathématiques 
 En géométrie, une cellule est un polyèdre tridimensionnel jouant le rôle de face pour un objet quadridimensionnel ou plus.

Météorologie 
 Cellule convective est toute zone où l'air subit une boucle ascendante et descendante causée par la convection atmosphérique : tourbillon de poussière, régime de brise, nuage convectif, etc.
 Cellule orageuse, nuage qui contient des courants ascendants et descendants causés par la convection atmosphérique et qui se déplace comme une entité, fonctionnant comme la plus petite unité d'un système de production d'orages.

Optique 
 En optique, une cellule photoélectrique est un dispositif composé d'un capteur photosensible.

Téléphonie 
 En téléphonie mobile, une cellule radio est une zone géographique circulaire ou triangulaire couverte par une antenne de l'opérateur ; un réseau mobile est constitué d'une multitude de cellules.

Culture et société

Vie religieuse  
 La cellule monastique est une petite chambre où vit et prie un moine ou une moniale dans une abbaye ou un monastère.

Histoire 
Une cellule-école, en Bulgarie ottomane, était une petite école attachée à un monastère - d'où son nom.

Vie carcérale 
 La cellule, dans une prison, est la chambre où dorment et sont enfermés un ou plusieurs détenus.

Littérature et théâtre 
 La Cellule est une pièce de théâtre québécoise de Marcel Dubé, écrite en 1959.

Musique 
 La Cellule, groupe de musique français.
 La Cellule, groupe de musique belge.

Politique 
 Une cellule est un petit groupe de militants politiques ou syndicaux (cellule du Parti communiste français).

Administration
 La cellule est une entité administrative du Rwanda.
 On parle parfois de cellule de crise pour désigner un petit groupe de personnes ayant un objectif particulier (cellule de crise) ou de cellule d'appui dans la gendarmerie (cellules du GIGN).

Terrorisme
  On parle souvent de cellule terroriste ou antiterroriste (la Cellule anti-terroriste est une branche fictive de la CIA apparaissant dans la série 24 heures chrono).

Toponyme 
 Cellule est une ancienne commune française située dans le Puy-de-Dôme.

Notes